

Patronyme

 Elisha Otis, l'inventeur de l'ascenseur et fondateur de l'Otis Elevator Company ;
 Carré Otis (1968-), une actrice et mannequin américaine ;
 Harrison Gray Otis, un éditeur du Los Angeles Times ;
  ;
 Johnny Otis (1921-2012), musicien américain ;
 Vincent-Guillaume Otis, acteur québécois ;
 La famille Otis, le nom de la famille américaine occupant le château de Canterville dans la nouvelle d'Oscar Wilde : Le Fantôme de Canterville.

Prénom
 
 Otis Blackwell (1931-2002), pianiste, chanteur et auteur-compositeur de rhythm and blues et de rock 'n' roll américain ;
 Otis Charles (1926-2013), évêque anglican ;
 Otis Ghislain, Grand professeur de droit à l'université Laval ;
 Otis Ray Bowen (1918-2012), gouverneur de l'Indiana et membre du secrétariat américain à la santé ;
 Otis Redding (1941-1967), chanteur américain majeur de musique soul ;
 Otis Spann (1930-1970), pianiste et chanteur de blues américain ;
 Otis the aardvark, personnage en poupée de la BBC ;
 Otis, personnage du film The Devil's Rejects de Rob Zombie (2005), interprété par Bill Moseley.

Toponyme

Otisstraße, une station du métro de Berlin.

Otiš, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Lac Otis, un lac situé au Québec ;
 Saint-Félix-d'Otis, une municipalité du Québec.

Otis, ville située au Kansas ;
 Otis, une localité du comté de Hancock dans le Maine ;
 Otis, une localité du comté de Berkshire dans le Massachusetts ;
 Otis, une ville du comté de Washington dans le Colorado ;
 Otis Air National Guard Base, la base aérienne de la 102nd Fighter Wing de la First Air Force de l'armée américaine.

Arts 

 Otis, une chanson d'Eddy Mitchell en hommage à Otis Redding, parue en super 45 tours en 1969 ;
 Otis, une chanson de Jay-Z & Kanye West, extraite de l’album Watch the Throne ;
 Otis, une chanson de Magma, extraite de l’album Merci ;
 Otis est un épisode du feuilleton télévisé Prison Break ;
 Otis est un groupe de rock français.

Autres
 Otis est un genre d'oiseau dont la seule espèce est la grande outarde (Otis tarda) ;
 Otis Elevator Company, une filiale de United Technologies fabriquant, installant et réparant des ascenseurs et des escaliers mécaniques (créée par Elisha Otis) ;
 Otis ou Botis, un démon dans la démonologie chrétienne ;
 Otis College of Art and Design, un établissement scolaire privé de 4 ans de Los Angeles ;
Otis, pseudonyme de Niko Bogojevic, catcheur américain de la WWE.

Voir aussi 
 les Hotis, un peuple du Venezuela ;
 la langue Otí ;
 Othis, une commune française de Seine-et-Marne.